«Дневно́й Дозо́р» — российский фильм режиссёра Тимура Бекмамбетова, снятый в 2005 году по серии романов Сергея Лукьяненко. Продолжение фильма «Ночной Дозор», вышедшего в 2004 году. Премьера фильма состоялась 31 декабря 2005 года, в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Фильм стал первым в истории российского кинематографа, чьи кассовые сборы превысили 1 миллиард рублей.

Сюжет 
Сюжет фильма сильно отличается от романа «Дневной Дозор» и в некоторой степени согласуется со второй и третьей частями книги «Ночной Дозор».

Пролог повествует о Меле судьбы. Главный действующий персонаж пролога — среднеазиатский эмир Тамерлан, которому удаётся переписать свою судьбу с помощью этого артефакта — в первом варианте судьбы он, проявив милосердие к врагу, был смертельно ранен им в спину.

Светлый Иной Антон Городецкий и практикантка Светлана едут в служебном грузовике. Им поступает вызов — нападение Тёмного на людей. Антон, однако, препятствует задержанию Тёмного Иного, поскольку узнаёт в нём своего сына Егора. В ходе преследования Антону удаётся перейти на другой уровень Сумрака, что ранее ему было недоступно. Балаклава Егора как вещественное доказательство попадает к Светлым, Тёмные весьма обеспокоены этим.

Тем временем старший Саушкин просит у Завулона дать отсрочку сыну, поскольку Костя Саушкин не хочет убивать людей и вполне обходится донорской кровью. Завулон за это требует от него некую услугу, как потом оказывается — скомпрометировать Городецкого.

Городецкий крадёт вещественные доказательства, ту самую балаклаву, из хранилища Светлых. Именно в это же время происходит убийство Тёмной Иной Галины Роговой, которая является наставницей Егора. Улики указывают на Антона. Антон и Ольга (Великая Светлая) меняются телами по приказу Гесера. Антон в теле Ольги едет к Светлане домой. Следует сцена у Светланы в ванной: он признаётся в том, что он не Ольга, и говорит ей о своей любви.

Тем временем Тёмные ведут свою игру. Любовница Завулона Алиса и Костя Саушкин влюбляются друг в друга.

После ряда перипетий Антон, наконец, добывает Мел и узнаёт, что с его помощью можно менять только свою судьбу.

Кульминацией фильма является день рождения Егора. Его столкновение со Светланой приводит к возобновлению войны между Светлыми и Тёмными, в ходе которой Завулон убивает Костю, а Алиса тщетно пытается его оживить с помощью Мела. Москва повержена в хаос. Тёмная энергия уничтожает дома, разрушает Останкинскую телебашню. В критический момент, когда Антон Городецкий находится на волоске от смерти, появляется Гесер и «замораживает» время. Антон сообщает Гесеру, что он вернул украденный Егором Мел Судьбы. У Антона появляется некоторое время, пока действует «заморозка», и он пишет на полуразрушенной стене бывшего дома старой ведьмы, к которой приходил в начале первого фильма, слово «нет», тем самым возвращая момент, ставший ключевым в его жизни.

Отказавшись от услуг ведьмы, Антон, оставшийся обычным человеком, выходит из её квартиры и встречает Семёна, Илью и Катю, готовившихся к облаве, а затем Светлану, тоже в те времена обычную женщину. Он знакомится с ней, и они уходят вместе под дождём, а вслед им смотрят Гесер и Завулон, мирно играющие в домино и обсуждающие дальнейшие варианты судьбы Антона и Светланы.

В ролях 

Гости на дне рождения: Алексей Митрофанов, Юрий Айзеншпис, Мария Арбатова, Пьер Кристиан Броше, Мария Киселёва, Борис Моисеев, Никас Сафронов, Василий Шандыбин, Анита Цой, Сергей Шнуров, Вилли Токарев, Артемий Троицкий, Юрий Лонго.

Отзывы и оценки 
В прессе «Дневной Дозор» оценили не так высоко, как первую часть, «Ночной Дозор». Мнения критиков разделились, преобладали нейтральные и умеренно-положительные отзывы, но были и резко критические.

В положительных отзывах многие отмечали удачные спецэффекты фильма. Блогер Дмитрий Пучков отметил, что спецэффектов «стало значительно больше, и выглядят они значительно лучше, чем в первый раз». По мнению Михаила Попова из журнала «Мир фантастики», спецэффекты «делались щедро, не слишком обдуманно, но в итоге получилось всё равно хорошо». «Колесо обозрения, медленно путешествующее по Москве, и Останкинская башня, величественно заваливающаяся набок, — это действительно впечатляет», говорится в редакционном обзоре сайта «Афиша Mail.ru». Актёрскую игру критики тоже отметили в целом положительно.

Негативные отзывы фильм заслужил за сумбурность сюжета. Игорь Варнавский в журнале «Игромания» писал: «Сценарий вихляет из стороны в сторону, то и дело путает сюжетные нити, а всё, что надо было пояснить и разжевать, оставляет за кадром». С ним согласен Станислав Зельвенский в журнале «Афиша»: «для фильма, претендующего на лидерство в национальном прокате, подобная сюжетная расхлябанность должна быть фатальна». «Сюжет получился похожим на картину, нарисованную небрежными, широкими мазками. Но не в этом ли заключалась часть замысла режиссёра?» — задались вопросом на аналитическом сайте «Мемы и медиавирусы».

Ряд изданий отметил, что фильм практически не связан с книжным первоисточником, но не посчитали это недостатком. «Дозорный» сиквел сам по себе воспринимается достаточно целостно, как вполне логичное продолжение киноистории с сумраком и иными. Зато между фильмами и книгами огромная сюжетная разница, что метко схвачено в анекдоте, предлагающемся поместить в титры: «Все совпадения имён и событий с романом С. Лукьяненко носят случайный характер» — отметила Алла Латынина в журнале «Новый мир». Впрочем, как писали обозреватели сайта «kino-govno.com», «даже мы — такие отъявленные фанаты книжного сериала, каких ещё поискать — не имеем ничего против. Потому что мир Бекмамбетова зажил, наконец-то, по собственным законам».

Награды и номинации

Скрытая реклама 
В «Дневном Дозоре» используется скрытая реклама, хотя и менее активно, чем в «Ночном Дозоре». Однако при этом на рекламе создатели фильма заработали гораздо больше, чем в «Ночном дозоре», в котором по некоторым оценкам объём оценивается в полмиллиона, в то же время в «Дневном Дозоре» объём достигает 3 миллионов долларов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма «Дневной дозор». // dozorfilm.ru
 Статья о создании спецэффектов в фильме «Дневной дозор». // cgtalk.ru
 Алекс Экслер 
 х/ф Дневной дозор, oper.ru
 Кирилл Разлогов. Тусовка аттракционов
 Константин Крылов 
 
 
 
 

Фантастические фильмы России
Экранизации произведений Сергея Лукьяненко
Дозоры
Фильмы России 2005 года
Кинокомпания «Базелевс»
Фильмы-боевики России
Фильмы-сиквелы
Фильмы о Москве
Фильмы об обмене телами
Фильмы об оборотнях
Фильмы о вампирах
Фильмы, снятые по заказу Первого канала